Sury ist Name oder Namensbestandteil mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Sury im Département Ardennes
 Sury-aux-Bois im Département Loiret
 Sury-en-Vaux im Département Cher
 Sury-ès-Bois im Département Cher
 Sury-le-Comtal im Département Loire
 Sury-près-Léré im Département Cher

Sury ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst von Sury (1850–1895), Schweizer Neurologe und Rechtsmediziner
 Gertrud Sury (1672–1753), Solothurner Wohltäterin
 Hans Ulrich Sury (1603–1660), Solothurner Schultheiss
 Heinrich Sury (1608–1654), Solothurner Offizier
 Ida Sury (1911–2004), Schweizer Autorin
 Johann Viktor Sury (1631–1687), Solothurner Offizier, Stadtmajor und Wohltäter
 Kurt von Sury (1882–1977), Schweizer Mediziner und Herausgeber
 Max Joseph von Sury (1842–1920), Schweizer Maler

 Susan von Sury-Thomas (* 1961), Schweizer Politikerin (CVP)
 Ulrich Sury († 1524), Solothurner Schultheiss und Vogt

Siehe auch:

 Suri